Рузиев — фамилия.

 Рузиев, Ахмаджан (род. 1919) — полный кавалер ордена Славы.
 Рузиев, Сабиржан Сабитович (род. 1953) — советский и узбекский фехтовальщик.